Николай Ворожцов: